Nisís Karávi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Karavía, ö, Attika, 
 Nisída Karávi, ö, Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar